Поморское воеводство — название нескольких территориальных единиц, существовавших в разные периоды времени в Речи Посполитой, Второй Польской Республике и Польше:
 Поморское воеводство (Королевство Польское) — существовало в Речи Посполитой в 1466—1772 годах;
 Поморское воеводство (II Речь Посполитая) — существовало во Второй Польской Республике в 1919—1939 годах;
 Поморское воеводство — территориально-административная единица в современной Польше.